

Sigle 
 Integrating the Healthcare Enterprise – gruppo di lavoro internazionale che promuove l'uso di standard già definiti in ambito medicale

Codici 
 IHE – codice vettore ICAO di Interjet Helicopters